Сен-Сюльпі́с-де-Ривуа́р, Сен-Сюльпіс-де-Рівуар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Ліона, 33 км на північ від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 465,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Сюльпіс-де-Ривуар на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Сюльпіс-де-Ривуар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Сюльпіс-де-Ривуар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Ривуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Сюльпіс-де-Ривуар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер